Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku w Serbii było ponad 60 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Stolica kraju Belgrad jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 3 miasta z ludnością 100÷500 tys.; 13 miast z ludnością 50÷100 tys., 18 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz pozostałe miasta poniżej 25 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Serbii 
Największe miasta w Serbii według liczebności mieszkańców (stan na 2020 rok):

Miasta w Serbii 
Tabela z miastami o liczbie mieszkańców większej niż 10 000.

Przypisy

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Serbia